Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2021 го́да (официальное название до 12 июля — Viensviens Кубок Латвии по футболу, с 12 июля — Atbildīgas spēles Кубок Латвии по футболу) — 80-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/128 финала

1/64 финала 

 Цесис, Юрниекс (Рига), Екабпилс, Бабите (Пиньки), Варакляни, Упесциемс, Тенте/Бейтар (Саласпилс), Саласпилс — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала 

 Валмиера — по результатам жеребьёвки, вследствие отказа Ноа от участия в Высшей лиге, проходит дальше.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2021
 Первая лига Латвии по футболу 2021
 Вторая лига Латвии по футболу 2021
 Третья лига Латвии по футболу 2021

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2021
Латвия
Футбол в Латвии в 2021 году